Julija Bejhel'zymer era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis OrtoLääkärit Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tímea Babos che ha battuto in finale Jana Čepelová 6–3, 6–1.

Teste di serie

 Kaia Kanepi (semifinali, ritiro)
 Tímea Babos (campionessa)
 Mihaela Buzărnescu (primo turno)
 Julia Glushko (secondo turno)

  Çağla Büyükakçay (secondo turno)
  Jana Čepelová (finale)
  Annika Beck (semifinali)
  Lina Stančiūtė (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

OrtoLääkärit Open 2011